Kirchhoff peut désigner :

Patronyme 
 Adolf Kirchhoff (1826–1908), philologue classique allemand 
 Alfred Kirchhoff (1838–1907), géographe allemand
 Bodo Kirchhoff (* 1948), 
 Corinna Kirchhoff (* 1958), comédienne allemande
 Constantin Kirchhoff (1764–1833), chimiste russe
 Detlef Kirchhoff (1967–), rameur d'aviron allemand
 Gottfried Kirchhoff (1685–1746), compositeur allemand
 Gustav Kirchhoff  (1824–1887), physicien allemand
 Heinrich Kirchhoff (1874–1934, collectionneur d'art 
 Jan Kirchhoff (1990–), footballeur allemand jouant au Bayern Munich
 Kilian Kirchhoff (1892-1944), prêtre franciscain allemand
 Paul Kirchhoff (1900–1972), anthropologue
 Peterheinrich Kirchhoff (1886–1873), politicien allemand
 Ulrich Kirchhoff (1967–), cavalier allemand

Lois physiques qui doivent leur nom à Gustave Kirchhoff 
 Lois de Kirchhoff en électrocinétique,
 Loi du rayonnement de Kirchhoff d'un corps à l'équilibre thermique,
 Relations de Kirchhoff en thermodynamique, 
 Théorie de Kirchhoff en optique diffractive.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme